Гранха Санто Нињо има више значења:

 Гранха Санто Нињо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санто Нињо (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Санто Нињо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику